Мак Ка Шеу́нг, більше відомий як Карл Ма́ка (, ; *, Цзянмень,  повіт Тайшань, провінція Ґуандун, Китай) — відомий гонконгський кінорежисер, актор, продюсер, сценарист, ведучий.

Можливо, найбільш відомий за головною роллю у серії фільмів Aces Go Places, (, aka Mad Mission) — гонконгськими фільмами, що пародіюють Джеймса Бонда.

Фільмографія

External links 
 IMDB entry 
 HK cinemagic entry

Посилання 
 

Актори XX століття
Актори XXI століття
Китайські актори
Артисти, відомі під псевдонімами